Providence může znamenat:

 Providence – hlavní město Rhode Islandu
 Providence (řeka) – řeka v Rhode Islandu
 Providence Bruins – hokejový klub
 Providence Reds – hokejový klub
 Providence (Utah) – město v Utahu
 New Providence – bahamský ostrov
 Třída Providence – třída amerických raketových křižníků

Seychely 
 Providence (atol) – atol Seychel
 Providence (ostrov) – ostrov atolu
 Providence (sídlo) – opuštěné sídlo na ostrově

Externí odkazy